Kawalla ist der Familienname folgender Personen:

Rudolf Kawalla (* 1952), deutscher Ingenieurwissenschaftler
Szymon Kawalla (* 1949), polnischer Komponist, Dirigent, Geiger und Musikpädagoge

Siehe auch
Kavala